Mesão Frio peut désigner :
au Portugal :
Mesão Frio, ville et municipalité située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Mesão Frio, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord.